Ягуа́р может означать:

 Ягуар () — хищник семейства кошачьих.
 Ягуар (автогоночная команда) — команда «Формулы-1» (2000—2004).
 «Ягуар» — спецподразделение внутренних войск МВД Украины.
 «Ягуар» — футбольный клуб из Хабаровска.

Техника 
 «Ягуар» — тип лидеров французского военно-морского флота времён Второй мировой войны.
 «Ягуар» — проект западногерманских торпедных катеров, созданный в 1950-х годах. 
 «Ягуар» — танк китайско-американского производства.
 УАЗ-3907 «Ягуар» — автомобиль-амфибия на базе УАЗ-469.

Кинопродукция 
 «Ягуар» — короткометражный фильм Шона Грэма («Приз ФИПРЕССИ — особый взгляд» 8-го Берлинского кинофестиваля).
 «Ягуар» — фильм Лино Брокка.
 «Ягуар» — фильм Себастьяна Аларкона.
 «Ягуар» — фильм Франсиса Вебера.

Jaguar 
 «Jaguar» — британская автомобилестроительная компания.
 Jaguar (напиток) — слабоалкогольный энергетический напиток.
 Jaguar (суперкомпьютер) — суперкомпьютер класса массово-параллельных систем.
 Fender Jaguar — электрогитара фирмы Fender.
 SEPECAT Jaguar — боевой самолёт англо-французской разработки.